Гео́ргий Ива́нович Бурко́в (при рождении Бу́рков; 31 мая 1933, Пермь — 19 июля 1990, Москва) — советский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист; заслуженный артист РСФСР (1980).

Биография 
Георгий Бурков родился 31 мая 1933 года в Перми. Окончил среднюю школу № 49. Уже тогда мечтал о сцене, однако не был принят ни в одно театральное училище. Четыре раза приёмная комиссия отклоняла кандидатуру Буркова из-за дефекта речи — невнятной дикции. В 1952—1956 годах учился на юридическом факультете Пермского государственного университета. В 1955—1958 годах учился в вечерней студии при Пермском драматическом театре. Работал в театрах таких городов, как Пермь, Кемерово, Березники и другие.

С 1965 года по приглашению главного режиссёра Бориса Львова-Анохина стал актёром драматического театра имени К. С. Станиславского.
В 1970—1971 годах — артист «Современника».
В 1980—1984 годах — артист МХАТа имени М. Горького.
В 1984—1987 годах — артист театра им. А. С. Пушкина.
В 1987—1988 годах — артист МХАТа имени М. Горького под руководством Т. В. Дорониной.

С 1988 года — художественный руководитель Центра культуры имени В. М. Шукшина. Мечтал о режиссёрской карьере.
Был близким другом Василия Шукшина. Вместе они вынашивали планы по созданию собственного театра (рабочее название — Русский народный театр). Свою сказку «До третьих петухов» Шукшин писал по просьбе и при непосредственном участии Буркова, специально для его дебютной постановки в качестве режиссёра. Георгий первым обнаружил тело друга в день его смерти. Выступил соавтором сценария документального фильма «Василий Шукшин. Посмотри в глаза мне» (1989).

В 1980 году удостоен почётного звания «заслуженный артист РСФСР».

Смерть 

Георгий Бурков должен был играть роль президента в фильме Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», но, даже не успев получить сценарий, он сломал ногу. По словам самого режиссёра, «кто-то из нашей съёмочной группы пошутил: „Так ведь президент у нас хромой. Бурков и сыграет его на костылях“». Хоть операция и прошла успешно, но через два дня, 19 июля 1990 года артист умер на 58-м году жизни, диагноз — тромбоэмболия легочной артерии. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище (участок № 13).

После его смерти вдова актёра Татьяна Ухарова дала разрешение на публикацию дневниковых записей мужа, которые он вёл с 1953 по 1990 годы. Книга, названная «Хроника сердца», вышла в 1998 году в издательстве «Вагриус» (серия «Мой XX век»).

Семья 
Отец — Иван Григорьевич Бу́рков (24 февраля 1905 — 21 декабря 1977), главный механик Пермского машиностроительного завода имени В. И. Ленина (работал там с 1930-х годов), был награждён орденом Красной Звезды и медалями.

Мать — Мария Сергеевна Гоголева (ум. летом 1997), дочь крестьянина из Набережных Челнов.

Жена — Татьяна Сергеевна Ухарова (род. 19 апреля 1946), заслуженная артистка РФ, актриса театра и кино, в 1968 году окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина, играла во МХАТе, актриса театра им. К. С. Станиславского. Автор книги «Хроника сердца», выпущенной в память о муже.

Дочь — Мария Буркова (род. 21 мая 1966), актриса театра и кино, в 1988 году окончила Школу-студию МХАТ имени В. И. Немировича-Данченко, с 1990 года — актриса Московского драматического театра им. К. С. Станиславского, была замужем за сыном Петра Вельяминова Сергеем Вельяминовым, с которым развелась, будучи беременной.

Внук — Георгий Сергеевич Бурков (род. 23 июня 1992), видеомонтажёр.

Творчество 
В 1998 году вышла книга «Хроника сердца» с записями Г. И. Буркова, подготовленными к печати его женой Татьяной Ухаровой.

В 2020 году «Культурный центр имени Г. И. Буркова» выпустил книгу «Дневники, размышления, сюжеты».

Роли в театре

Пермский академический театр 
  — «Клоп» В. Маяковского — Маяковский

Кемеровский театр драмы 
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Яша

Московский театр «Современник» (1969—1971) 
  — «Всегда в продаже» В. П. Аксёнова. Постановка О. Ефремова — Папа Принцкер
  — «Мастера» Рачо Стоянова, Режиссер: Вилли Цанков — Тихол
  — «С вечера до полудня» В. С. Розова; постановщик — О. Н. Ефремов — Жарков
 1971 — «Тоот, другие и майор» И. Эркеня. Постановка В. Алова и В. Наумова — Ассенизатор

Московский драматический театр им. К. С. Станиславского (1965—1969, 1971—1980) 
  — «Анна» — Рябой
  — «Серафим, или Три главы из жизни Крамольникова» — Крамольников
  — «Доктор Стокман» Г. Ибсена 
  — «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери; постановщик — Екатерина Еланская — Лис
  — «Живой труп» Л. Н. Толстого — Фёдор Протасов
  — «Записки сумасшедшего» Н. В. Гоголя — Поприщин
  — «Альберт Эйнштейн» Н. Ф. Погодина — Альберт Эйнштейн
  — «Волки и овцы» А. Н. Островского, реж. Леонид Варпаховский — Аполлон Мурзавецкий
  — «Первый вариант Вассы Железновой» М. Горького; постановщик — А. А. Васильев — Степан
  — «Два веронца» Уильяма Шекспира, постановка Юрия Мочалова — Ланс, слуга-шут Протея

 Московский Художественный театр имени А. П. Чехова (1980—1987) 
  — «Волоколамское шоссе» по повести А. А. Бека, режиссёр: В. Н. Шиловский — генерал Панфилов  — «Так победим!» М. Ф. Шатрова, режиссёр: О. Н. Ефремов — Бутузов  — «Украденное счастье» И. Я. Франко, режиссёр: Р. Г. Виктюк — Микола Задорожный  — «Господа Головлёвы» М. Е. Салтыкова-Щедрина, режиссёр: Л. А. Додин — Степан Головлёв Московский драматический театр имени А. С. Пушкина 
 1984 — «Луна в форточке» Р. К. Феденёва, М. А. Булгакова, постановка Бориса Морозова — Беламот 1985 — «Иван и Мадонна» А. И. Кудрявцева, постановка Бориса Морозова — Иван МХАТ имени М. Горького под руководством Т. В. Дорониной (1987—1988) 
  — «Старая актриса на роль жены Достоевского» Э. С. Радзинского, постановка Р. Г. Виктюка — Он Фильмография 

 Киножурнал Фитиль 

{{ВкФильме|1974|Алиби (№ 144)|следователь| 5=ру}}

Озвучивание мультфильмов

Режиссёр 
  — Байка (совместно с Германом Лавровым)
  — Киножурнал «Фитиль». Беспокойное хозяйство (№ 337)

Автор сценария 
 1989 — Василий Шукшин. Посмотри в глаза мне (документальный, совместно с Германом Лавровым)

Телеспектакли 
  — Дачная жизнь (телеспектакль)
  — Волоколамское шоссе — генерал И. В. Панфилов
  — Кто-то должен — Константин Селянин
  — Ваша дочь Александра — Михаил Петрович

 Озвучивание художественных фильмов 
  — Жизнь и смерть Фердинанда Люса — роль Виктора Камаева
  — Мой ласковый и нежный зверь — Поликарп, слуга Камышева (роль Валерия Соколоверова)
  — Василий и Василиса — ''текст от автора
  — Потомству верное предание (моноспектакль)

Награды и звания  
1. Заслуженный артист РСФСР (11 августа 1980)

Память 
В Перми семья Бурковых сначала жила на улице Пушкина, потом получила квартиру в доме № 111 на улице Уральской. На этом доме сейчас установлена мемориальная доска Георгию Буркову и его отцу Ивану.

30 ноября 2016 года образ Г. Буркова увековечен в скульптурной композиции «Они сражались за Родину» по мотивам одноимённого фильма, установленной перед зданием Минобороны России на Фрунзенской набережной.

В июне 2018 года в Перми в общественном парке (сквере) на улице Революции, расположенном на территории жилого комплекса «Гулливер», был установлен памятник Георгию Буркову. Автор памятника — пермский скульптор Алексей Залазаев. В мае 2021 года городской общественный совет по топонимике поддержал инициативу компании-застройщика о присвоении скверу имени Георгия Буркова.

Творчеству и памяти актёра посвящены документальные фильмы и телепередачи:

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь. Под редакцией: С. И. Юткевич. М.: Советская энциклопедия, 1987. — С. 62.

Примечания

Ссылки 
 Бурков Георгий Иванович — animator.ru
 Георгий Бурков — биография
 

Выпускники юридического факультета Пермского государственного университета
Персоналии:Пермский академический театр Театр
Персоналии:Театр им. Станиславского
Персоналии:Театр Современник
Персоналии:Московский Художественный академический театр имени Горького
Персоналии:Московский драматический театр им. А. С. Пушкина
Персоналии:Березники
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Умершие от тромбоэмболии